Feria de San Bartolomé puede referirse:

 a la Feria de San Bartolomé, la fiesta grande del municipio de Martos, en la provincia de Jaén (España);
 a la Feria de San Bartolomé (Bartholomew Fair) , en Londres, celebrada durante el periodo 1133-1855;
 a La feria de San Bartolomé (Bartholomew Fair) (1631), comedia del dramaturgo londinense Ben Jonson.